Guemesia ochoai is een vleesetende theropode dinosauriër, behorende tot de Neoceratosauria, die tijdens het late Krijt leefde in het gebied van het huidige Argentinië.

Vondst en naamgeving
In de vallei van de Amblayo, in de provincie Salta, werd een stuk schedel gevonden van een theropode. Het werd van 2013 af bestudeerd, onder andere door middel van een CAT-scan.

In 2022 werd de typesoort Guemesia ochoai benoemd en beschreven door Fedrico Lisandro Agnolín, Mauricio Andrés Cerroni, Agustín Scanferla, Anjali Goswami, Ariana Paulina-Carabajal, Thomas Halliday, Andrew Cuff en Santiago Reuil. De geslachtsnaam verwijst naar General Güemes, welke plaats weer vernoemd is naar generaal Martín Miguel de Güemes. De soortaanduiding eert de preparateur Javier Ochoa, die het fossiel ontdekte en de illustraties in de publicatie verzorgde.

Het holotype, IBIGEO-P 103, is gevonden in een laag van de Los Blanquitos-formatie die dateert uit het Campanien. Het bestaat uit een vrijwel compleet schedeldak met hersenpan.

Beschrijving
Het holotype vertegenwoordigt een vrij klein individu. De hersenpan is zoals bewaard 158 millimeter lang, 94 millimeter breed over de oogkassen en 166 millimeter breed over de achterste uitsteeksels van de processus paroccipitales. Het is daarmee een van de kleinste abelisauriden die bekend zijn. Het betreft echter vermoedelijk een jong exemplaar, hoewel volgens de beschrijvers de volwassen omvang niet veel hoger zal hebben gelegen.

Het voorhoofdsbeen wordt doorboord door een uniek patroon van foramina.

Guemesia toont verschillende basale kenmerken, symplesiomorfieën van de Abelisauridae. Het schedeldak is verticaal dun. Het schedeldak steekt niet uit in hoorns of bulten. De tubera parietales van de wandbeenderen zijn laag en smal, op hetzelfde niveau als de voorste middenkam.

De middenkam loopt naar achteren uit in een hoge maar smalle verheffing. Die zet zich naar onderen voort in een zeer smal supraoccipitale.

Fylogenie
Guemesia is in de Abelisauridae geplaatst. Een analyse vond de soort in een polychotomie met de meeste Abelisauridae, onder de Carnotaurini in de stamboom. Guemesia is daarmee de eerste benoemde abselisauride uit het noordwesten van Argentinië.

De positie in de evolutionaire stamboom volgens het beschrijvende artikel wordt getoond door het volgende kladogram:

Literatuur
Agnolín, Federico L.; Cerroni, Mauricio A.; Scanferla, Agustín; Goswami, Anjali; Paulina-Carabajal, Ariana; Halliday, Thomas; Cuff, Andrew R. & Reuil, Santiago. 2022. "First definitive abelisaurid theropod from the Late Cretaceous of Northwestern Argentina". Journal of Vertebrate Paleontology: e2002348

Neoceratosauria